Тюльпа́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тюльпанная улица — улица в Москве.

Украина 
 Тюльпанная улица — улица в Симферополе.